Лига чемпионов УЕФА 1994/95 — 3-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 40-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 24 мая 1995 года на стадионе Эрнст Хаппель в Вене. Победителем стал «Аякс», обыгравший в финале действующего обладателя трофея «Милан» со счётом 1:0.

Участники 

Формат Лиги чемпионов претерпел изменения. Теперь в розыгрыше Лиги чемпионов принимали участие чемпионы 24 ведущих ассоциаций согласно коэффициенту УЕФА. Чемпионы стран, занимавших в таблице коэффициентов с 25 и ниже, принимали участие в Кубке УЕФА.

Групповая стадия была расширена с 8 до 16 команд, стало четыре группы вместо прежних двух. По две лучшие команды из каждой группы выходили в 1/4 финала (соответственно, новый раунд плей-офф).

Квалификационный раунд
 16 чемпионов ассоциаций, занявших места с 9 по 24

Групповой этап
 8 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 8 чемпионов ассоциаций, занявших места с 1 по 8 (включая действующего победителя турнира)

Плей-офф
 8 команд, занявших первые и вторые места на групповом этапе

 Список клубов-участников

Квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 20 июля 1994 года в Женеве. Первые матчи прошли 10 августа, ответные — 24.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Групповой раунд 
Жеребьёвка состоялась 26 августа 1994 года в Женеве. Матчи прошли с 14 сентября по 7 декабря.
 Время — центральноевропейское.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D 

* Милан лишён двух очков за инцидент с болельщиками в домашнем матче против Казино Зальцбург.

Плей-офф

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 1994/95 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 1994/95
 Лига чемпионов 1994/95 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 1994/95 на сайте RSSSF

1994
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году